Акакій (), або Акацій () — грецьке чоловіче особове ім'я.

Ім'я Акатій означає - "незлобливий" 
 Акакій Каппадокійський — християнський святий, мученик († 303 обо 304)
 Святий Акакій Синайський — жив в 6 столітті і був послушником в монастирі гори Синай
 Акакій (лат. Acacius, пом. 425) — єпископ Аміда в 400 — 425 рр.
 Акакій Константинопольський — патріарх Константинопольський (472 — 489).
 Церетелі Акакій Ростомович (1840 — 1915) — грузинський поет і громадський діяч, один з основоположників нової грузинської літератури.

Чоловічі імена грецького походження